gmina Wierzbno – gmina wiejska, powiat węgrowski, woj. mazowieckie
dawne gminy:
 gmina Wierzbno – dawna gmina, powiat miechowski, woj. krakowskie 
 gmina Wierzbno – dawna gmina, powiat oławski, woj. wrocławskie
 gmina Wierzbno – dawna gmina, powiat pyrzycki, woj. szczecińskie